Abdollah Javadi-Amoli (1933-), ayatollah et homme politique iranien ;
 Hassan Hasanzadeh Amoli (1928-2021), philosophe islamique et théologien ;
 Haydar Amoli, philosophe chiite du  ;
 Taleb Amoli (1585-1627), poète de langue mazandarani.